Vrapčisjte (makedonska: Врапчиште) är en kommunhuvudort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Vrapčisjte, i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Skopje. Vrapčisjte ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Vrapčisjte är varierad. Den högsta punkten i närheten är Guri i Mad,  meter över havet,  kilometer väster om Vrapčisjte. Runt Vrapčisjte är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Gostivar,  kilometer söder om Vrapčisjte. 

Omgivningarna runt Vrapčisjte är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Vrapčisjte (kommun)